Лохвиця — старовинне місто, Полтавська область, Миргородський район (до 17 липня 2020 року — районний центр Лохвицького району)
 Лохвиця — річка в Україні, в межах Лубенського та Миргородського районів Полтавської області
 Лохвиця —  залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці на лінії Бахмач — Ромодан

Див. також 
 Суха Лохвиця
 Лохвиці